Die Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2015 war die 23. Mannschaftseuropameisterschaft für gemischte Teams. Das Turnier wurde von Badminton Europe organisiert und fand vom 11. bis 15. Februar 2015 in der Sportoase in Leuven statt. Europameister wurde Dänemark.

Teilnehmer
33 Nationalmannschaften meldeten für die Qualifikation bzw. für die Endrunde. 12 Teams qualifizierten sich für die Endrunde, sieben davon über eine vorherige Qualifikationsrunde im November 2014. Spanien zog kurz vor Beginn der Titelkämpfe zurück.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 badmintoneurope.com
 tournamentsoftware.com

Mannschaftseuropameisterschaft 2015
Mannschaftseuropameisterschaft 2015
Mannschaftseuropameisterschaft 2015